Große Ohe ist ein Gewässername in Bayerischen Wald und dessen Vorland:

 Große Ohe (Gaißa), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Gaißa bis Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Große Ohe (Ilz), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Ilz bis Eberhardsreuth, Markt Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Ohe